Ornament kan avse:

Ornament (konst) – dekorativa inslag i byggnader eller föremål
 Ornamentik – läran om ornament inom konst
Ornament (stilistik) – inom retoriken språkliga prydnader
Ornament (zoologi) – är inom zoologi ett fysiskt attribut hos djur, som ingår i processen av sexuell selektion
Ornament (musik) – i många musikaliska stilar